Красная армия может означать:

 Рабоче-крестьянская Красная армия и Советская армия
 Венгерская Красная армия
 Иранская Красная армия
 Красная армия Китая
 Персидская Красная армия
 Рурская Красная армия
 Фракция Красной армии
 Красная армия Японии
 Объединённая Красная Армия
 Красная Армия (хоккейный клуб)
 Красная армия (футбол)
 Красная Армия — газета Украинского военного округа.

В литературе 
 Красная армия — роман Ральфа Питерса.
 Красная армия - самоназвание народно-освободительного движения Агатовой империи в романе Терри Пратчетта "Интересные времена".

См. также 
 Красная гвардия
 Красные бригады
 Червоная Армия
 Красноармейск
 Красноармейская
 Красноармейский
 Красноармейское

Коммунизм